Il doppio del torneo di tennis Zagreb Open 1996, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Donald Johnson e Jack Waite che hanno battuto in finale Clinton Ferreira e Andrei Pavel 3-6, 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Donald Johnson /  Jack Waite (Campioni)
 Clinton Ferreira /  Andrei Pavel (finale)

 Martin Sinner /  Joost Winnink (primo turno)
 Cristian Brandi /  Filippo Messori (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 1996